Het seizoen 2004/2005 in de SAS Ligaen was de 15de editie van de strijd om de landstitel in de hoogste afdeling van het Deense profvoetbal. De competitie begon op 24 juli 2004 en eindigde op 19 juni 2005. Nieuwkomers waren Silkeborg IF en Randers FC. In 198 duels werd in totaal 579 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,92 doelpunt per wedstrijd. Onder leiding van oud-international Michael Laudrup behaalde Brøndby IF de tiende landstitel uit de clubgeschiedenis.

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  || Brøndby IF || 33 || 20 || 9 || 4 || 61 || 23 || +38 || 69
|-
| 2 || FC Kopenhagen || 33 || 16 || 9 || 8 || 53 || 39 || +14 || 57
|-
| 3 || FC Midtjylland || 33 || 17 || 6 || 10 || 49 || +40 || +9 || 57
|-
| 4 || Aalborg BK || 33 || 15 || 8 || 10 || 59 || 45 || +14 || 53
|-
| 5 || Esbjerg fB || 33 || 13 || 10 || 10 || 61 || 47 || +14 || 49
|-
| 6 || Odense BK || 33 || 13 || 9 || 11 || 61 || 41 || +20 || 48
|-
| 7 || Viborg FF || 33 || 13 || 9 || 11 || 43 || 45 || –2 || 48
|-
| 8 || Silkeborg IF || 33 || 13 || 8 || 12 || 50 || 52 || –2 || 47
|-
| 9 || Aarhus GF || 33 || 11 || 6 || 16 || 47 || 53 || –6 || 39
|-
| 10 || FC Nordsjælland || 33 || 8 || 6 || 19 || 36 || 59 || –23 || 30
|-style="background:#FFCCCC;"
| 11 || Herfølge BK || 33 || 6 || 7 || 20 || 29 || 71 || –42 || 25
|-style="background:#FFCCCC;"
| 12 || Randers FC || 33 || 5 || 9 || 19 || 30 || 64 || –34 || '24 
|}

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam. Assists In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.''

Aantal goals per speelronde

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Brøndby IF

Bijgaand een overzicht van de spelers van Brøndby IF, die in het seizoen 2004/05 onder leiding van trainer-coach Michael Laudrup voor de tiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Denemarken werden.

Zie ook
Deens voetbalelftal in 2004
Deens voetbalelftal in 2005
Deense voetbalbeker 2004/05

Competitievoetbal 2004/05
2005